

Schwarzach, commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Neckar-Odenwald
 Schwarzach, bourg de Bavière dans l'arrondissement de Straubing-Bogen
 Schwarzach am Main, bourg de Bavière dans l'arrondissement de Kitzingen
 Schwarzach bei Nabburg, commune de Bavière dans l'arrondissement de Schwandorf

Schwarzach im Pongau, une commune du land de Salzbourg. 
 Schwarzach, une commune du Vorarlberg. 
 Schwarzach, une rivière autrichienne.